cewka – element elektroniczny i elektrotechniczny
 cewka Rogowskiego – rodzaj transformatora bezrdzeniowego
 cewka (botanika) – martwe komórki drewna
 cewka moczowa – końcowa część układu moczowego